

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Parw“ beginnt.

Parw 



Parwa 
 Parwani, Shokran (* 1992), deutscher Boxer
 Parwanow, Georgi (* 1957), bulgarischer Staatspräsident
 Parwanowa, Antonija (* 1962), bulgarische Politikerin der Partei NDSW, MdEP
 Parwanowa, Petja (* 1960), bulgarische Politikerin, Innenministerin
 Parwaresch, Reza (1940–2005), iranisch-deutscher Pathologe und Hochschullehrer

Parwe 
 Parwez, Ghulam Ahmad (1903–1985), pakistanischer Intellektueller und Autor

Parwi 
 Parwin, Mermon (1924–2004), erste afghanische Sängerin, die bei Radio Kabul auftrat